Johanna Virtanen pourrait se référer à :

  (née en ?), chanteuse finlandaise, membre de Värttinä et Kuunkuiskaajat, Eurovision 2010
 , dite Johanna Virtanen (née en 1981), chanteuse finlando-namibienne,  au concours Tenavatähti 1992